Lladó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lladó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Lladó (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar